Monte Carlo Open 1980 var en tennisturnering for mænd, der blev spillet udendørs på grusbaner i Monte-Carlo Country Club i Roquebrune-Cap-Martin, Frankrig i perioden 31. marts - 6. april 1980. Det var den 74. udgave af turneringen, der var en del af Grand prix-serien i tennis 1980.

Herresingletitlen blev vundet af Björn Borg, som i finalen besejrede Guillermo Vilas med 6-1, 6-0, 6-2, og som dermed vandt turneringen for andet år i træk og tredje gang i alt. Det var svenskerens 13. Grand Prix Super Series-titel og hans 56. turneringssejr som professionel i karrieren, og det var hans fjerde turneringssejr i 1980 efter at han ugen forinden havde vundet sæsonens tredje titel i Nice. 

I herredoublerækken sejrede Paolo Bertolucci og Adriano Panatta efter at have vundet finalen med 6-2, 5-7, 6-3 over Vitas Gerulaitis og John McEnroe, hvorved turneringen for første gang i den åbne æra blev vundet af et italiensk par.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Monte Carlo Open 1980 androg $ 175.000, hvoraf $ 30.200 gik til vinderen af herresingletitlen.

Resultater

Herresingle 

Turneringen havde deltagelse af 32 spillere.

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par.

Eksterne henvisninger 
 ITF - Monte Carlo 1980  
 ATP Tour - Monte Carlo 1980

Noter 

Monte-Carlo Masters
Grand prix-serien i tennis 1980